Rezultati Odprtega prvenstva Anglije 2015 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Martina Hingis in Sania Mirza sta postali prvakinji, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.

Rezultati

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

Spodnji del

3. del

4. del

Ženske dvojice
2015